Gilmore kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles W. Gilmore
 Charles Whitney Gilmore

Robotskapade auktorsförkortningar